Livin' It Up pode ser:

 Livin' It Up (álbum de George Strait), 1990
 Livin' It Up (álbum de Jimmy Smith), 1968
 "Livin' It Up" (canção de Ja Rule), 2001
 "Livin' It Up", faixa do álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water por Limp Bizkit
 "Livin' It Up" (canção de Northern Uproar), 1996
 "Livin' It Up", faixa do álbum de 1982 Bill LaBounty por Bill LaBounty

Desambiguação